U 1308 oder U-1308 bzw. U1308 steht für:

 U 1308 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 1308 als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 1308 als Bezeichnung des „ገ“ als Silbenzeichen Ga zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Äthiopisch.

U1308